La série des Magach correspond à des évolutions israéliennes des char M-48 et char M-60.
Dans un premier temps il s'agissait d'appliquer sur le blindage principal des tuiles de surblindage réactif dénommées Blazer.
Puis le concept de surblindage évolua en fonction des avancées en matière de protection balistique. Sur les derniers modèles de la lignée il s'agit plus de caissons modulaires mixant parfois plusieurs types de technologies.

Liens externes 
  Toutes les versions du Magach

Char israélien